Одесский монастырь:

 Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь
 Одесский во имя вмч. Пантелеимона мужской монастырь
 Одесский во имя Архангела Михаила женский монастырь
 Свято-Ильинский мужской монастырь